Isolação galvânica é um princípio de isolação de seções funcionais de sistemas elétricos para evitar o fluxo de corrente; não existindo caminhos de condução metálicos. Energia ou informação podem ser trocadas entre as seções por outros meios, como a capacitância, indutância ou ondas eletromagnéticas, ou por meios ópticos, acústicos ou mecânicos.

A isolação galvânica é usada quando dois ou mais circuitos devem se comunicar, mas seus terras devem estar em diferentes potenciais. É um método eficaz de separar os circuitos, prevenindo que correntes indesejadas fluam entre duas seções que compartilham uma mesma terra. A isolação galvânica também é utilizada para segurança, evitando choques acidentais dos usuários.

Circuitos eletrônicos